Монморанси-Фоссё () — одна из ветвей рода Монморанси, происходящая от Луи де Фоссё, второго сына барона Жана II де Монморанси.

История 

Лишенный, как и его старший брат Жан де Нивель, отцовского наследства за участие в войне Лиги Общественного блага на стороне графа де Шароле, Луи де Монморанси перебрался в Нидерланды, где ему досталась часть владений матери.

Его потомство разделилось на несколько ветвей, из которых, помимо старшей, наиболее значительными были ветви Монморанси-Бутвиль, герцоги де Пине-Люксембург, Шатийон и Бомон, принцы де Тенгри, и Монморанси-Вастин, принцы де Робек.

В 1570 году, после пресечения линии Монморанси-Нивель, Монморанси-Фоссё получила династическое старшинство в доме Монморанси. Представители старшей линии носили титулы баронов де Фоссё, с 1578 года маркизов де Тюри, затем маркизов де Фоссё, а в 1767 году, благодаря браку с представительницей линии Монморанси-Бутвиль, стали герцогами де Бофор-Монморанси.

В отличие от линии Монморанси-Нивель и ветви Монморанси-Вастин, представители дома Фоссё не порывали связи с Францией, недолго оставались на бургундской и габсбургской службе, и уже во время Итальянских войн вернулись на службу Французскому королевству.

В 1812 году к представителю этой линии также перешел титул принца де Робек, принадлежавший младшей ветви рода, Монморанси-Вастин.

В мужском колене старшая ветвь пресеклась в 1862 году со смертью герцога Анн-Луи-Рауль-Виктора, в женском — в 1883 году со смертью Анны Амели Элизы Мари де Монморанси (1803—1883), дочери Анн-Луи-Кристиана де Монморанси-Танкарвиль, принца де Робек. Титул герцога де Бофор-Монморанси перешел в дом Талейран-Перигор, титул принца де Робек — в дом де Коссе.

Линия Монморанси-Бутвиль по браку с наследницей могущественного дома де Люкс приобрела значительные владения в Нижней Наварре, а затем ее ветвям, происходившим от маршала Люксембурга, принадлежали титулы герцогов де Пине-Люксембург, Шатийон, Бофор и Бомон. К ветви Монморанси-Бутвиль-Бомон принадлежали последние представители рода Монморанси — герцог Анн-Эдуар-Луи-Жозеф де Бомон и его дети.

Линия Монморанси-Вастин принадлежала к аристократии Испанских Нидерландов. Члены этой семьи носили титулы графов д'Эстерр, маркизов де Морбек и принцев де Робек. После завоевания части Южной Фландрии Людовиком XIV земли этого дома оказались под властью Франции. Первоначально принцы де Робек выражали недовольство французским режимом, но после заключения альянса с Испанией и войны за Испанское наследство, ряд представителей рода отличился на военной службе и в качестве правителей Французских Нидерландов.

Старшая ветвь 

 Луи (ум. 1490), сеньор де Фоссё
 X (ок. 1450) Маргарита де Вастин (Ваттин) (ум. 1490)
 │
 ├─> Ролан (ум. 1506), барон де Фоссё
 │   X (1483) Луиза д'Оржемон (ум. после 1529), дама де Байе-сюр-Эш
 │   │
 │   ├─> Клод (ум. 1546), барон де Фоссё
 │   │   X (1522) Анна д’Омон (ум. 1559), дама де Мерю, Тюри, Данжю и Кревкёр
 │   │   │
 │   │   ├─> Пьер I (ум. 1578), маркиз де Тюри
 │   │   │   X (1553) Жаклин д’Авогур, дама де Куртален
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Анн (ум. 1592), маркиз де Тюри
 │   │   │   │   X (1577) Мари де Бон (ум. 1611)
 │   │   │   │   │
 │   │   │   │   ├─> Пьер II (1584—1615), маркиз де Тюри
 │   │   │   │   │   X (1610) Шарлотта дю Валь де Бреванн-Фонтене
 │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   ├─> Мари (1611—1664)
 │   │   │   │   │   │   X (1637) Ги Арбалест, виконт де Мелён (ум. 1646)
 │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   ├─> Франсуа (1614—1684), маркиз де Тюри
 │   │   │   │   │   │   X  (1644) Изабель де Арвиль (1629—1712)
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   ├─> Анри-Матье(1648—1708), аббат
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   ├─> Жак-Бушар (1655—1678)
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   ├─> Леон (1664—1750), маркиз де Тюри и де Фоссё
 │   │   │   │   │   │   │   X (1697) Мари-Мадлен Жанна де Пуссмот де Л'Этуаль (1673—1750)
 │   │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   │   ├─> Мари-Шарлотта (1702—1749)
 │   │   │   │   │   │   │   │   X (1726) Луи де Монтегю, маркиз де Бузоль (ум. 1746)
 │   │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   │   ├─> Анн-Жюли (1704—1778)
 │   │   │   │   │   │   │   │   X (1724) Эммануэль де Русселе, маркиз де Шаторено (ум. 1739)
 │   │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   │   └─> Анн-Леон I (1715—1785), маркиз де Фоссё
 │   │   │   │   │   │   │       X 1) (1730) Анн-Мари Барб де Виль (1711—1731)
 │   │   │   │   │   │   │       X 2) (1752) Мари-Мадлен-Габриель-Элизабет де Шаретт де Монтебер (1705—1778)
 │   │   │   │   │   │   │       │
 │   │   │   │   │   │   │       └1>  Анн-Леон II (1731—1799), герцог де Бофор-Монморанси
 │   │   │   │   │   │   │           X 1) (1761) Мари-Жюдит, графиня де Шампань (1745—1763)
 │   │   │   │   │   │   │           X 2) (1767) Шарлотта Анна Франсуаза де Монморанси-Люксембург (1752 — после 1812)
 │   │   │   │   │   │   │           │
 │   │   │   │   │   │   │           ├1> Мари-Анн (1762—1765)
 │   │   │   │   │   │   │           │
 │   │   │   │   │   │   │           ├2> Анн-Шарль-Франсуа (1768—1846), герцог де Бофор-Монморанси
 │   │   │   │   │   │   │           │   X (1788) графиня Анна Луиза Каролина де Гойон де Матиньон (1774—1846)
 │   │   │   │   │   │   │           │   │
 │   │   │   │   │   │   │           │   ├─> Анн-Луи-Рауль-Виктор (1790—1862), герцог де Бофор-Монморанси
 │   │   │   │   │   │   │           │   │   X (1821) Эуфемия Теодора Валентина де Арши (1787—1858)
 │   │   │   │   │   │   │           │   │
 │   │   │   │   │   │   │           │   ├─> Анн Элизабет Лоранс (1802—1860)
 │   │   │   │   │   │   │           │   │   X (1819) принц Теодор де Бофремон-Куртене (1793—1853)
 │   │   │   │   │   │   │           │   │
 │   │   │   │   │   │   │           │   └─> Анн Луиза Шарлотта (1810—1858)
 │   │   │   │   │   │   │           │       X (1829) Наполеон Луи де Талейран-Перигор, герцог де Талейран и де Саган (1811—1898) ─> герцоги де Бофор-Монморанси
 │   │   │   │   │   │   │           │
 │   │   │   │   │   │   │           ├2> Анн-Луи-Кристиан (1769—1844), принц де Робек
 │   │   │   │   │   │   │           │   X (1797) графиня Мария-Генриетта де Бек де Льевр (ум. 1833)
 │   │   │   │   │   │   │           │   │
 │   │   │   │   │   │   │           │   ├─> Анна Шарлотта Мари Генриетта (1798—1860), принцесса де Робек
 │   │   │   │   │   │   │           │   │   X (1817) граф Эммануэль-Луи-Тимолеон де Коссе-Бриссак (1793—1870)
 │   │   │   │   │   │   │           │   │
 │   │   │   │   │   │   │           │   ├─> Анна Сидония Жозефина Мари (1799—1878)
 │   │   │   │   │   │   │           │   │   X (1819): граф Эдуар де Ла Шатр (ум. 1861)
 │   │   │   │   │   │   │           │   │
 │   │   │   │   │   │   │           │   ├─> Анн-Кристиан-Мари-Гастон (1801—1853), принц де Робек
 │   │   │   │   │   │   │           │   │
 │   │   │   │   │   │   │           │   ├─> Анна Амели Элиза Мари (1803—1883)
 │   │   │   │   │   │   │           │   │   X (1824) маркиз Арман де Бьенкур (1802—1862)
 │   │   │   │   │   │   │           │   │
 │   │   │   │   │   │   │           │   └─> Анн-Филипп-Мари-Кристиан (1806—1826)
 │   │   │   │   │   │   │           │
 │   │   │   │   │   │   │           ├2> Анн-Жозеф-Тибо (1773—1818), граф де Монморанси
 │   │   │   │   │   │   │           │   X (1809) Эуфемия Теодора Валентина де Арши (1787—1858)
 │   │   │   │   │   │   │           │
 │   │   │   │   │   │   │           ├2> Анн-Шарль-Луи (1782—1814), граф де Гурне
 │   │   │   │   │   │   │           │
 │   │   │   │   │   │   │           ├2> Анн Луиз Элизабет (1771—1828)
 │   │   │   │   │   │   │           │   X (1785) Александр-Луи де Роган-Шабо, герцог де Роган (1761—1816)
 │   │   │   │   │   │   │           │
 │   │   │   │   │   │   │           └2> Анн Элеонор Пюлькери (1776—1863)
 │   │   │   │   │   │   │               X (1801) Виктор-Луи-Виктюрньен де Рошешуар, маркиз де Мортемар (1780—1834)
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   ├─> N, рыцарь Мальтийского ордена
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   ├─> Маргерит-Шарлотта
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   ├─> Катрин
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   ├─> Анна
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   └─> Франсуаза
 │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   ├─> (бастард) Леонора
 │   │   │   │   │   │   X N дю Пон
 │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   └─> (бастард) Франсуа-Сезар (1607— ), сеньор де Лардьер
 │   │   │   │   │       X (1647) Мари де Муссю д’Андилу
 │   │   │   │   │
 │   │   │   │   ├─> Франсуа I (ум. после 1646), сеньор де Шарсонвиль и Шатобрён ─> линия Монморанси-Шатобрён
 │   │   │   │   │   X (1640) Катрин Роже
 │   │   │   │   │
 │   │   │   │   └─> Жаклин (1586— )
 │   │   │   │       X Флоримон де Мулен, сеньор де Рошфор
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Ги
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Пьер I де Лоресс (ум. 1610), сеньор де Лоресс и де Вер ─> линия баронов де Лоресс
 │   │   │   │   X 1) (1584) Луиза де Монморанси-Лаваль, дама де Ла Фань
 │   │   │   │   X 2) (1601) Сюзанн де Рьё
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Клод
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Франсуа Старший, барон де Фоссё
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Франсуа Юный (ум. 1624), сеньор де Лардьер, де Менийе и де Кревкёр
 │   │   │   │   X Шарлотта де Гарж (ум. 1631), дама д’Иевр-Ле-Шатель
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Луиза
 │   │   │   │   X (1578) Луи (Пьер) де Валле, сеньор де Пешере (ум. 1591)
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Жанна (ум. 1601), дама де Буарюффен
 │   │   │   │   X (1593): Жан-Антуан де Бозонкль, сеньор де Бургерен
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Диана
 │   │   │   │   X 1) Луи де Франкето, сеньор д’Оссе
 │   │   │   │   X 2) (1608) Изаак де Пиенн, сеньор де Бриквиль-Куломбьер
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Антуанетта
 │   │   │   │   X (1589): Мишель дю Гас, сеньор де Монгожье
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Франсуаза (1566—1641)
 │   │   │   │   X (1596) Франсуа де Брок, сеньор де Сен-Мар
 │   │   │   │
 │   │   │   └─> (бастард) Жанна
 │   │   │       X (1578) Пьер д’Эрн, сеньор де Ла Рош
 │   │   │
 │   │   ├─> Франсуа I  (ум. после 1559), сеньор де Алло ─> линия Монморанси-Бутвиль
 │   │   │
 │   │   ├─> Шарль (ум. после 1562), аббат Нотр-Дам де Ланнуа-ан-Бовези
 │   │   │
 │   │   ├─> Жорж (ум. после 1572), сеньор де Ла Нёвиль д’Омон
 │   │   │   X Франсуаза Потар, дама де Жерминьи
 │   │   │
 │   │   ├─> Клод (1540—1614), аббатиса Нотр-Дам де Ресон
 │   │   │
 │   │   ├─> Шарлотта, дама д’Эзанвиль
 │   │   │   X (1544) Шарль дю Крок, сеньор де Мениль-Терибю
 │   │   │
 │   │   ├─> Женевьева, дама де Бези-Ле-Гре
 │   │   │   X 1) (1562) Жиль де Пеллеве, сеньор де Ребе
 │   │   │   X 2) (1576) Жан де Рувруа де Сен-Симон, сеньор д’Одонвиль
 │   │   │
 │   │   ├─> Франсуаза (ум. после 1559)
 │   │   │
 │   │   └─> Клод (ум. 1614)
 │   │
 │   ├─> Анна
 │   │   X 1) Антуан де Креки, сеньор де Рамбоваль
 │   │   X 2) Гийом да Ламот, сеньор де Боссар и Борепер
 │   │
 │   └─> Луиза (ум. 1559)
 │       X (1521) Жан де Рувруа де Сен-Симон, сеньор де Сандрикур (ум. 1550/1559)
 │
 ├─> Ожье (ум. 1523), сеньор де Ваттин ─> линия Монморанси-Вастин
 │
 ├─> Сиприен (ум. 1528), сеньор де Барли
 │   X (до 1493) Мари де Марке
 │
 ├─> Жан (ум. до 1530), сеньор де Рупи и Номен ─> линия Монморанси-Рупи
 │   X Жанна Генриетта де Беркю
 │
 └─> (бастард) Эктор

Линия Монморанси-Бутвиль 

 Франсуа I, сеньор де Алло (ум. после 1559)
 X 1) Жанна де Мондрагон
 X 2) Луиза де Жебер дю Риво
 │
 ├1> Франсуа II (ум. 1592), сеньор де Алло
 │   X 1) (до 1585) Мария де Нуайян
 │   X 2) Клод Эбер д'Оссонвийе
 │   │
 │   ├1> Франсуаза
 │   │   X Себастьен де Ромадек, барон де Молак
 │   │
 │   └1> Журден Мадлен
 │       X (1591) Гаспар де Пеле, виконт де Кабан (ум. 1598)
 │
 ├1> Жан, сеньор де Кревкёр
 │   X Жоссин д'Офинье
 │
 ├1> Луи (ум. 1615), сеньор де Бутвиль, граф де Люкс
 │   X (1593) графиня Шарлота Катрин де Люкс
 │   │
 │   ├─> Анри (1597—1616), граф де Люкс
 │   │
 │   ├─> Франсуа (1600—1627), граф де Люкс
 │   │   X (1617) Элизабет Анжелик де Вьен (1607—1696)
 │   │   │
 │   │   ├─> Мари-Луиза (1625—1684)
 │   │   │   X (1641) Доминик д'Этамп, маркиз де Валансе (1595—1691)
 │   │   │
 │   │   ├─> Элизабет-Анжелика (1627—1695)
 │   │   │   X 1) (1645) Гаспар IV де Колиньи, герцог де Шатийон (1620—1649)
 │   │   │   X 2) (1663) герцог Кристиан Людвиг I Мекленбургский (1633—1692)
 │   │   │
 │   │   └─> Франсуа-Анри (1628—1695), герцог де Пине-Люксембург и Бофор-Монморанси, маршал Франции
 │   │       X (1661) Мадлен-Шарлотта-Бонна-Тереза де Клермон-Тоннер, герцогиня де Пине, принцесса де Тенгри (1635—1701)
 │   │       │
 │   │       ├─> Шарль-Франсуа-Фредерик I (1662—1726), герцог де Пине-Люксембург
 │   │       │   X 1) (1686) Мари-Анн д'Альбер (1671—1694)
 │   │       │   X 2) (1696) Мари Жилонн Жийе, маркиза де Клерамбо (ум. 1709)
 │   │       │   │
 │   │       │   ├1> два сына
 │   │       │   │
 │   │       │   ├1> Мари-Генриетта (1692—1696)
 │   │       │   │
 │   │       │   ├2> Франсуа
 │   │       │   │
 │   │       │   ├2> две дочери
 │   │       │   │
 │   │       │   ├2> Шарль-Франсуа-Фредерик II (1702—1764), герцог де Пине-Люксембург и Бофор-Монморанси, маршал Франции
 │   │       │   │   X 1) (1724) Мари-Софи-Эмили-Онорат Кольбер де Сеньеле (1709—1747)
 │   │       │   │   X 2) (1750) Мадлен Анжелик де Нёвиль де Вильруа (1707—1787)
 │   │       │   │   │
 │   │       │   │   ├1> Анн-Морис (1729—1760)
 │   │       │   │   │   X (1745) Анн-Луи-Александр де Монморанси (1724—1812), принц де Робек
 │   │       │   │   │
 │   │       │   │   └1> Анн-Франсуа де Монморанси-Люксембург (1735—1761), герцог де Монморанси
 │   │       │   │       X (1752) Луиза-Полина-Франсуаза де Монморанси-Люксембург (1734—1818)
 │   │       │   │       │
 │   │       │   │       ├─> Матье-Фредерик (1756—1761)
 │   │       │   │       │
 │   │       │   │       ├─> Шарлотта Анна Франсуаза (1757 — после 1812), герцогиня де Бофор-Монморанси
 │   │       │   │       │   X (1767) Анн-Леон II де Монморанси-Фоссё (1731—1799)
 │   │       │   │       │
 │   │       │   │       └─> Мадлен-Анжелика (1759—1775)
 │   │       │   │
 │   │       │   ├2> Мари-Рене (1697 — после 1734)
 │   │       │   │   X (1716) Луи-Франсуа-Анн де Нёвиль (1663—1734), герцог де Рец и Вильруа
 │   │       │   │
 │   │       │   ├2> Франсуаз Жилонн (1704—1768)
 │   │       │   │   X (1722) Луи де Пардайян де Гондрен (1707—1743), герцог д'Антен и д'Эпернон
 │   │       │   │
 │   │       │   └2> Анн (1707—1741), граф де Линьи
 │   │       │
 │   │       ├─> Пьер-Анри-Тибо (1663—1700), аббат Оркана и Сен-Мишеля
 │   │       │
 │   │       ├─> Поль-Сижисмон (1664—1731), герцог де Шатийон
 │   │       │   X 1) (1696) Мари-Анн де Ла Тремуй (1676—1708), маркиза де Руайян
 │   │       │   X 2) (1731) Элизабет Руйе де Меле (ум. 1740)
 │   │       │   │
 │   │       │   ├1> Шарль-Поль-Сижисмон (1697—1785), герцог де Шатийон
 │   │       │   │   X 1) (1713) Анн-Катрин-Элеонор Летелье де Барбезьё (ум. 1716)
 │   │       │   │   X 2) (1717) Анн-Анжелик де Арлюс де Вертийи (ум. 1769)
 │   │       │   │   X 3) (1784) Анн-Мадлен Дельпеш де Кайи (1734—1802)
 │   │       │   │   │
 │   │       │   │   ├2> Шарль-Анн-Сижисмон (1721—1775), герцог д'Олонн
 │   │       │   │   │   X 1) (1734) Мари-Этьенетта де Буйон-Фервак (ум. 1749)
 │   │       │   │   │   X 2) (1753) Аньес де Мьот де Раванн (ум. 1756)
 │   │       │   │   │   X 3) (1762) Мари-Жанна-Тереза де Л'Эпине-Мартевиль
 │   │       │   │   │   │
 │   │       │   │   │   ├1> Анн-Шарль-Сижисмон (1737—1803), герцог де Пине-Люксембург и Шатийон
 │   │       │   │   │   │   X (1771) Мадлен Сюзанна Аделаида де Вуайе де Польми д'Аржансон (1752—1813)
 │   │       │   │   │   │   │
 │   │       │   │   │   │   ├─> Анн-Анри-Рене-Сижисмон (1772—1799)
 │   │       │   │   │   │   │   X (1793) Мари-Анна де Ланнуа (1774—1826)
 │   │       │   │   │   │   │
 │   │       │   │   │   │   ├─> Бонна Шарлотта Рене Аделаида (1773—1840)
 │   │       │   │   │   │   │   X (1788) герцог Анн-Адриен-Пьер де Монморанси-Лаваль (1768—1837)
 │   │       │   │   │   │   │
 │   │       │   │   │   │   ├─> Шарль-Эммануэль-Сижисмон (1774—1861), герцог де Пине-Люксембург и Шатийон
 │   │       │   │   │   │   │   X (1847) Каролин де Луайоте (ум. 1868)
 │   │       │   │   │   │   │
 │   │       │   │   │   │   └─> Мари Мадлен Шарлотта Генриетта Эмилия (1778—1833)
 │   │       │   │   │   │       X (1791) Мигел Каэтану Алвариш Перейра ди Мелу, 5-й герцог де Кадавал (1765—1808)
 │   │       │   │   │   │
 │   │       │   │   │   ├1> Анн-Поль-Эммануэль-Сижисмон (1742—1789), принц де Люксембург
 │   │       │   │   │   │
 │   │       │   │   │   └1> Бонн-Мари-Фелисите (1739—1823)
 │   │       │   │   │       X (1754) герцог Арман-Луи де Серан (ум. 1822)
 │   │       │   │   │
 │   │       │   │   ├2> Луи-Виктуар (1724—1725)
 │   │       │   │   │
 │   │       │   │   └2> Мари-Рене (1726 — ?)
 │   │       │   │
 │   │       │   └1> Анн-Франсуа-Фредерик
 │   │       │
 │   │       ├─> Анжелика-Кюнегонда (1666—1736)
 │   │       │   X (1694) Луи-Анри де Бурбон-Суассон, принц де Невшатель и Валанжен (1640—1703)
 │   │       │
 │   │       └─> Кристиан-Луи (1676—1746), принц де Тенгри, маршал Франции
 │   │           X (1711) Луиза-Мадлен де Арле де Бомон (1694—1749)
 │   │           │
 │   │           ├─> Шарль-Франсуа-Кристиан (1713—1787), принц де Тенгри, наследный герцог де Бомон
 │   │           │   X 1) (1730) Анна-Сабина Ольвье де Сенозан (ум. 1741)
 │   │           │   X 2) (1752) Луиза-Мадлен де Фай де Ла Тур-Мобур (1732—1754)
 │   │           │   X 3) (1765) Элеонор-Жозефин-Пюлькери де Лоран (1745—1829)
 │   │           │   │
 │   │           │   ├1> Луиза-Франсуаза-Полина (1734—1818)
 │   │           │   │   X 1) (1752) герцог Анн-Франсуа де Монморанси-Люксембург (1735—1761)
 │   │           │   │   X 2) (1764) граф Луи-Франсуа-Жозеф де Монморанси-Лоньи (1737—1770)
 │   │           │   │
 │   │           │   ├1> Франсуа-Анн-Кристиан де Монморанси-Люксембург (р. и ум. 1766)
 │   │           │   │
 │   │           │   └3> Анн-Кристиан (1767—1821), герцог де Бомон
 │   │           │       X (1787) графиня Анна-Луиза-Мари де Бек-де-Льевр де Кани (1769—1832)
 │   │           │       │
 │   │           │       ├─> Анн-Альбертин-Жозефин-Мари (1789—1863)
 │   │           │       │   X (1808) Мари-Луи-Эжен-Жозеф де Планк, граф де Бетюн (1771—1812)
 │   │           │       │
 │   │           │       ├─> Анн-Элиан-Орели-Мари (1791—1848)
 │   │           │       │
 │   │           │       ├─> Анн-Эдуар-Луи-Жозеф (1802—1878), герцог де Бомон
 │   │           │       │   X (1837) Леонтина-Эрнестина-Мари-Жозефа де Круа де Дадизеель
 │   │           │       │   │
 │   │           │       │   ├─> Анн-Мари-Жозефа (1839—1900)
 │   │           │       │   │   X (1859) граф Феликс Антон Август Иоганн фон Хунольштейн (1832—1905)
 │   │           │       │   │
 │   │           │       │   ├─> Анн-Мари-Эжени-Жюстин (1840—1922)
 │   │           │       │   │   X (1864) Огюст де Дюрфор-Сиврак де Лорж (1838—1911), виконт де Дюрфор
 │   │           │       │   │
 │   │           │       │   └─> Анри (1841—1843)
 │   │           │       │
 │   │           │       └─> Анн-Шарль-Морис-Эрве-Рене (1804—1870), граф де Монморанси-Люксембург
 │   │           │
 │   │           ├─> Элеонора-Мария (1715—1755)
 │   │           │   X (1729) Луи-Леон Потье де Жевр, герцог де Трем (1695—1774)
 │   │           │
 │   │           ├─> Мари-Луиза-Кюнегонда (1716—1764)
 │   │           │   X (1736) Луи-Фердинанд-Жозеф де Крой, герцог д'Авре (1713—1761)
 │   │           │
 │   │           ├─> Жозеф-Морис-Аннибаль (1717—1762), граф де Бомон
 │   │           │   X 1) (1741) Франсуаза-Тереза-Мартина Ле Пеллетье де Розамбо (1722—1750)
 │   │           │   X 2) (1752) Мари-Жанна-Тереза де Л'Эпине-Мартевиль
 │   │           │   │
 │   │           │   └1> Мари-Луиз-Морисетт (1750—1829)
 │   │           │       X (1765) герцог Анн-Александр де Монморанси-Лаваль (1747—1817)
 │   │           │
 │   │           ├─> Сижисмон-Франсуа (1720)
 │   │           │
 │   │           └─> Никола-Ашиль-Луи (1723—1725)
 │   │
 │   ├─> Луи (ум. 1624), аббат в Сен-Ло
 │   │
 │   ├─> Клод (ум. 1652)
 │   │   X (1618) герцог Антуан II де Грамон (1572—1644)
 │   │
 │   └─> Луиза (ум. 1621)
 │       X (1620) Жюст-Анри де Турнон, граф де Руссильон (ум. 1643)
 │
 └2> Маргарита, дама де Ла Рош-Мийе
     X (1589): Рене де Руселле, сеньор де Саше

Линия Монморанси-Вастин 

 Ожье (ум. 1523), сеньор де Ваттин
 X (1486): Анна де Вандежи
 │
 ├─> Маргарита (р. 1487) 
 │   X Адриен де Водрикур
 │
 ├─> Жан I (1488—1538), сеньор де Вастин
 │   X (1518) Анна де Блуа-Трелон (ум. 1558)
 │   │
 │   ├─> Франсуа (ум 1594), сеньор де Вастин
 │   │   X 1) (1550) Элен Вилен, дама д'Эстерр
 │   │   X 2) Жаклин де Рекур
 │   │   │
 │   │   ├─> Максимильен
 │   │   │
 │   │   ├─> Луи (ок. 1554—1585), сеньор де Бёври
 │   │   │   X (1577) Жанна де Сент-Омер (ум. 1584)
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Франсуа (1578—1640), граф д'Эстерр и де Морбек
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Антуан Франсуа (ум. 1635), аббат Сент-Андре де Като-Камбрези
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Жан II (ум. 1631), принц де Робек
 │   │   │   │   X Мадлен де Ланс (ум. 1673)
 │   │   │   │   │
 │   │   │   │   ├─> Никола (1603—1629), виконт д'Эр
 │   │   │   │   │
 │   │   │   │   ├─> Франсуа-Филипп (ум. 1633), маркиз де Морбек
 │   │   │   │   │
 │   │   │   │   ├─> Эжен (1615—01.1683), принц де Робек
 │   │   │   │   │   X (1649) Маргарита-Александрина д'Аренберг (1626—1651)
 │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   ├─> Филипп-Мари-Альбер (ум. 1691), принц де Робек
 │   │   │   │   │   │   X (1670) Мария-Филиппа де Крой-Сольр (1642 — после 1682)
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   ├─> Шарль-Филипп (1671—1716), принц де Робек
 │   │   │   │   │   │   │   X (1714) Изабелла-Александрина де Крой-Сольр (1681—1718)
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   ├─> Филипп-Эммануэль-Мари (1675—1676)
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   ├─> Анн-Огюст ((1679—1745), принц де Робек
 │   │   │   │   │   │   │   X (1722) Катрин-Фелисите дю Белле (1707—3.06.1727)
 │   │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   │   ├─> Анн-Луи-Александр (1724—1812), принц де Робек
 │   │   │   │   │   │   │   │   X 1) (1745) Анн-Мари (Морис) де Монморанси-Люксембург (1729—1760)
 │   │   │   │   │   │   │   │   X 2) (1761) Александрин-Эмили де Ларошфуко-Эстиссак (1742—1814)
 │   │   │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   │   │   ├1> N (1746—1749), граф д'Эстерр
 │   │   │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   │   │   └1> Анн-Софи-Фелисите (1749—1753)
 │   │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   │   ├─> Луи-Анн-Александр (1725—1795), маркиз де Морбек, принц фон Тилли
 │   │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   │   └─> Мадлен-Франсуаз-Анн-Фелисите-Изабель (1727—1782), приоресса монастыря Ла-Виль-Л'Эвек
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   └─> Изабель-Эжени
 │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   ├─> Жан-Филипп-Франсуа (ум. 1686), граф д'Эстерр
 │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   ├─> Изабель (ум. 1671)
 │   │   │   │   │   │   X Шарль-Филипп-Фридерик Спинола, граф де Брюе (ум. 1709)
 │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   └─> Клер
 │   │   │   │   │
 │   │   │   │   ├─> Франсуа-Игнас, граф д'Эстерр
 │   │   │   │   │
 │   │   │   │   ├─> Элен (1610—1632)
 │   │   │   │   │   X Энгельберт ван Иммерзеле, граф ван Букховен (ум. 1652)
 │   │   │   │   │
 │   │   │   │   ├─> Мари-Франсуаза (1611 — после 1669)
 │   │   │   │   │   X (1634) Иоганн Вернер Церклас, граф фон Тилли (ум. 1669)
 │   │   │   │   │
 │   │   │   │   ├─> Мари-Изабель (ок. 1612—1671)
 │   │   │   │   │
 │   │   │   │   └─> Мадлен-Франсуаза (1629—1707)
 │   │   │   │       X (1649) барон Флоран Шарль де Бранденбург, виконт д'Экле (ум. 1675)
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Флорис (1580—1659), ректор иезуитов в Дуэ
 │   │   │   │
 │   │   │   ├─> Мари (1581/1582 — после 1617)
 │   │   │   │
 │   │   │   └─> Элен (ум. 1613)
 │   │   │       X (1609) барон Рикальт де Мерод (ум. 1622)
 │   │   │
 │   │   ├─> Никола ((ок. 1556—1617), граф д'Эстерр
 │   │   │   X (1589) Анна де Крой (ум. 1618)
 │   │   │
 │   │   ├─> Жан (ум. 1596), сеньор де Аллем
 │   │   │
 │   │   ├─> Филиппа
 │   │   │   X (1585) Адриен де Гомьекур
 │   │   │
 │   │   ├─> Анна (ум. 1604)
 │   │   │
 │   │   ├─> Мария
 │   │   │
 │   │   └─> Шарлотта
 │   │
 │   ├─> Жанна, дама де Варли
 │   │   X (1538) Антуан де Монтиньи, сеньор де Нуайель
 │   │
 │   ├─> Анна
 │   │   X (1550) Никола де Ла Оль, сеньор де Гремовиль
 │   │
 │   ├─> Мария (ум. 1605), приоресса аббатства в Лилле
 │   │
 │   └─> Мишель
 │       X Жак де Боден, сеньор де Мовиль
 │
 ├─> Луиза (р. 1491)
 │
 ├─> Ролан (1493—1516/1517)
 │
 ├─> Жанна (р. 1494)
 │
 ├─> Франсуа (р. 1495)
 │
 ├─> (бастард) Жанна (ум. после 1552)
 │   X (1528) Луи де Корд, сеньор де Ла-Шапель
 │
 └─> (бастард) Жан (ум. после 1552)
     X (1538) Маргарита ван Вассенар

Примечания

Литература 

 
 Desormaux J.-L. Histoire de la Maison de Montmorenci. T. I. — Paris: Desaint & Saillant — Duchesne, 1764 gallica.bnf.fr
  gallica.bnf.fr
 L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques, et autres anciens monuments, depuis la naissance de Notre-Seigneur. T. XII. — P.: C. F. Patris, 1818 books.google.fr
 Montmorency-Morrès H. de. Les Montmorency de France et les Montmorency d'Irlande. — P.: Plassan & Cie, 1828 books.google.fr

Ссылки 

 
 
 

Дом де Монморанси